У этого термина существуют разные значения:

 Анатомия:
 Овальное окно (сердце) — отверстие в межпредсердной перегородке
 Овальное окно (ухо) — отверстие в ушной улитке